Лоренцен Верн-Гейгн Райт (; 4 ноября 1975, Мемфис, Теннесси, США — 19 июля 2010, Мемфис, Теннесси, США) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Карьера в НБА 
Райт был выбран на драфте НБА 1996 года под общим 7 номером клубом «Лос-Анджелес Клипперс». В 1999 году он перешёл в «Атланту Хокс», в 2001 году в «Мемфис Гриззлис», а в 2006 году вернулся обратно в «Хокс». 16 февраля 2008 года он был обменян в «Сакраменто Кингз» на Майка Бибби.

Всего провёл в НБА 778 игр (793 включая игры плей-офф) и в среднем за игру набирал 8 очков и делал 6,4 подбора.

Пропажа и смерть 
В последний раз Райта видели, когда он покидал дом своей бывшей супруги 18 июля 2010 года. 22 июля его семья заявила в полицию о его пропаже. 28 июля его тело было найдено в лесопосадке рядом с Hacks Cross Road. Также сообщалось, что 19 июля рано утром на номер 911 с его телефона поступил вызов. Во время разговора с диспетчером раздался выстрел. Согласно расследованию, Райт был убит. В июле 2019 года его бывшая супруга созналась в причастности к смерти Райта и была осуждена на 30 лет, с правом досрочного освобождения через 9 лет.

Похоронен на кладбище Calvary в Мемфисе.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания 

Игроки «Мемфис Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Похороненные в Теннесси